Акжарма — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акжарма (бывшее Ильич) — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.
  Акжарма — до 2017 г. название села Баймурат батыр в подчинении Кызылординской городской администрации Кызылординской области.